

Селище міського типу:
 Козлів — Тернопільська область, Тернопільський район
Села:
 Козлів — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Козлів — Волинська область, Володимирський район
 Козлів — Київська область, Бориспільський район

Див. також 
 Козлів (Козлов) — колишня назва міста Мічурінськ, що в Росії.
 Козлов